Радостин Проданов Кишишев е български футболист и треньор, роден на 30 юли 1974 година в Бургас.

Кариера 
Юноша на Черноморец. Играе като десен защитник или опорен халф. През юли 2011 г. преминава в Черноморец (Бургас) със свободен трансфер, където завършва състезателната си кариера. На 20 ноември 2012 г. е назначен за тийм мениджър на Черноморец.

Национален отбор 
От 1996 до 2009 година Кишишев е основна фигура в националния отбор на България, капитан е в 17 мача, общо е изиграл 83 мача и е вкарал 1 гол.

Статистика по сезони

Успехи 
 Шампион на България с Литекс – 1998, 1999 и 2009 – 10
 Носител на Купа на България с Литекс (1): 2009
 Вицешампион с Нефтохимик – 1997 г.
 Носител на Купата на ПФЛ с Нефтохимик – 1996 и 1997 г.
 Участия на Европейското първенство в Англия през 1996 (играе в 2 мача) и на Световното първенство във Франция през 1998 (в 3 мача).
 В евротурнирите има 12 мача и 1 гол (8 мача за Литекс в КЕШ, 2 мача и 1 гол за Нефтохимик и 2 мача за Литекс в турнира за купата на УЕФА).

Източници

Външни препратки 
  

Български футболисти
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на Черноморец (Бургас)
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Родени в Бургас
Български футболисти в Англия
Футболисти на Лийдс Юнайтед
Футболисти на Лестър Сити
Футболисти на Чарлтън